Haanstra ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Haanstra (1916–1997), niederländischer Regisseur, Drehbuchautor, Filmproduzent und Kameramann
 Mark Haanstra (* 1974), niederländischer Jazzbassist